Полевой телефон — это вид телефона, предназначенный для эксплуатации в особых условиях и обладающий большой мобильностью в эксплуатации.

В первую очередь разрабатывался для организации связи в полевых условиях и во время боя.

История 

Впервые полевой телефон был использован Германией во время первой мировой войны, собой он заменил флажковую систему связи и телеграф.

Конструкция 
Полевой телефон конструктивно выполнен в виде прямоугольного корпуса, включающего электронный усилитель звукового сигнала, телефонную трубку с тангентой, индукционный звонок и механический индукционный генератор вызывного тока (индуктор; в современных аппаратах заменён на электронный).

Телефоны по странам

СССР и Россия 
 УНА
 Телефонный аппарат индукционный — образца 1943 года — ТАИ-43
 Телефонный аппарат — образца 1957 года — ТА-57
 Телефонный аппарат — образца 1988 года — ТА-88

США 
 EE-8
 TA-43
 TA-312
 TA-838

Норвегия 
 TP-6N
 TP-6NA
 M37
 EE-8

Германия 
 FF33
 FF OB/ZB
 SFT800

Швеция 
 P 78

Примечания 

Телефонная связь